La fonction de ministre des Affaires rurales peut faire référence à :
 un membre du Gouvernement écossais (Minister for Rural Affairs en anglais), actuellement titré secrétaire de cabinet aux Affaires rurales et aux Îles ;
 un membre du Gouvernement gallois (Minister for Rural Affairs en anglais et Gweinidog dros Materion Gwledig en gallois), actuellement titré ministre des Affaires rurales et du Nord du pays de Galles et Trefnydd ;
 un membre du gouvernement du royaume de Suède (Landsbygdsminister en suédois).